Николай Павлович Гри́нцер (род. 7 марта 1966, Москва) — российский филолог-классик и антиковед. Профессор РАН (2015), член-корреспондент РАН с 28 октября 2016 года по Отделению историко-филологических наук.

Биография 
Сын филолога П. А. Гринцера. Окончил филологический факультет МГУ (1988) и аспирантуру там же. Кандидат филологических наук (1990, диссертация «Теория синтаксиса в становлении античной грамматической традиции»).

В 1989—1994 годах работал в ИСл РАН. В РГГУ с 1992 года, с 1994 заведует кафедрой классической филологии ИВКА РГГУ.

Доктор филологических наук по специальности «Классическая филология» (1999), диссертация «Формирование античной литературной теории» защищена в МГУ. С 2013 года — директор ШАГИ (Школа актуальных гуманитарных исследований) РАНХиГС. Член бюро Российской ассоциации антиковедов, входит в состав редколлегии журналов «Вестник древней истории» и «Вопросы литературы». Член ВАК РФ (с 2019).

Основные работы 

 Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. М., 2000 (в соавт. с П. А. Гринцером);
 Гомер. Илиада. Одиссея (предисловие комментарий). М., 2002;
 Античная поэтика // Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. М., 2010;
 Платоновская этимология и софистическая теория языка // Платоновский сборник. Т. 2. М.; СПб., 2013.

Литература 
 Кто есть кто в российском литературоведении. 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте ИВКА РГГУ
 Страница на сайте РАНХиГС
 Страница на сайте Школы актуальных гуманитарных исследований
 Страница на сайте журнала «Вопросы литературы»
 Публикации на сайте «Арзамас»
 Что ему Гекуба: Классика в современном окружении // Новое литературное обозрение, 2001, № 50
 Эфиопы и Ко // Lenta.ru, 13.03.2013 (рецензия на перевод «Одиссеи» М. А. Амелина)
 «Мы планируем начать с хардкора» (интервью Lenta.ru)

Литературоведы России
Антиковеды России
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Профессора РАН
Члены-корреспонденты РАН
Преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Преподаватели филологического факультета МГУ
Филологи-классики